bra – element notacji Diraca
 Bra – miejscowość i gmina we Włoszech
 Bra – postać z mangi i anime Dragon Ball
 BRA – Bydgoski Rower Aglomeracyjny